Чемпіонат чехословацького футбольного союзу 1924 - сьомий розіграш чемпіонату Чехословаччини. Найсильніші команди країни виступали у Середньочеській лізі, кількість учасників якої була розширена до 22. Змагання не було завершене у зв'язку з переходом до професіонального чемпіонату з наступного сезону.

Середньочеська ліга

Посилання 
 Чемпіонат Чехословаччини на rsssf.com 

Чехословаччина
1923